Евге́ний Ива́нович Нау́мов: Наумов, Евгений Иванович (1909—1971) — советский литературовед, критик, филолог.
 Наумов, Евгений Иванович (1939—1992) — русский и украинский детский прозаик, писатель-фантаст, журналист.